State's Attorney ist die Bezeichnung für einen Staatsanwalt in den Vereinigten Staaten:
 United States Attorney, zuständig für die Verfolgung von Bundesverbrechen
 District Attorney, auch State's Attorney, County Attorney, County Prosecutor, zuständig für die Verfolgung einzelstaatlicher Straftaten

Siehe auch:
 State's Attorney (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahre 1932